Бар () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Дордонь. Входит в состав кантона От-Перигор-Нуар. Округ коммуны — Перигё.

Код INSEE коммуны — 24025.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 430 км к югу от Парижа, в 135 км восточнее Бордо, в 29 км к востоку от Перигё.

Климат 
Климат умеренный океанический со средним уровнем осадков, которые выпадают преимущественно зимой. Лето здесь долгое и тёплое, однако также довольно влажное, здесь не бывает регулярных периодов летней засухи. Средняя температура января — 5 °C, июля — 18 °C. Изредка вследствие стечения неблагоприятных погодных условий может наблюдаться непродолжительная засуха или случаются поздние заморозки. Климат меняется очень часто, как в течение сезона, так и год от года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 232 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 144 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 97 были экономически активными, 47 — неактивными (показатель активности — 67,4 %, в 1999 году было 71,3 %). Из 97 активных жителей работали 87 человек (44 мужчины и 43 женщины), безработных было 10 (4 мужчины и 6 женщин). Среди 47 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 14 — пенсионерами, 25 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Петра в оковах
 Музей фисгармоний

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Дордонь